Comoé bezeichnet:
 Comoé (Fluss), Fluss in Burkina Faso und Elfenbeinküste (Westafrika)
 Nationalpark Comoé, Nationalpark im Nordosten der Elfenbeinküste
 Comoé (Distrikt), Distrikt im Südosten der Elfenbeinküste
 Comoé (Provinz), Provinz in Burkina Faso
 Sud-Comoé, Verwaltungsregion der Elfenbeinküste
 Moyen-Comoé, ehemalige Verwaltungsregion der Elfenbeinküste
 N’zi-Comoé, ehemalige Verwaltungsregion der Elfenbeinküste